

Населені пункти та їхні частини
 Самін — село в гміні Бартнічка Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Самін — село в гміні Домбрувно Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Самін — осада в гміні Бартнічка Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки